Мапуче:
 Мапуче (народ) — самоназвание арауканов, ;
 Мапуче (язык) — язык арауканов.